Димитър Младенов може да се отнася за:

 Димитър Младенов (офицер) – български офицер
 Димитър Младенов (футболист) – български футболист